Apoidea este o suprafamilie de insecte din ordinul Hymenoptera, care include albinele și viespile.

Filogenie

Lectură suplimentară
 
 Michener, C.D. (2000). The Bees of the World. Johns Hopkins University Press.

Legături externe 

 
 All Living Things Images, identification guides, and maps of Apoidea.
 Solitary Bees Popular introduction to the Hymenoptera Apoidea.
  Fiori e Api d'Albore and Intoppa Flower visiting bees in Europe pdf. In Italian but excellent table with Latin names.